Владимир Граве:
 Граве, Владимир Владимирович (1828—1895) — тайный советник, председатель департамента Харьковской судебной палаты.
 Граве, Владимир Владимирович (1880—1930) — дипломат, 1-й секретарь русской миссии в Китае.
 Граве, Владимир Иванович (1817—1892) — инженер-мостостроитель (автор проекта моста через реку Волхов Николаевской железной дороги).
 Граве, Владимир Иванович (1934—1982) — советский киноактёр и кинорежиссёр.
 Граве, Владимир Христофорович — генерал-майор, Георгиевский кавалер (по выслуге; № 8168; 26 ноября 1849). Примечания